Биргит Долль (9 марта 1956 года — 26 октября 2015 года) — австрийская актриса театра, кино и телевидения, а также театральный режиссёр. Она актёрская карьера началась в 20 лет, когда она начала играть в театре. С тех пор она много лет играла в разных спектаклях и снялась во множестве фильмов, её работы неоднократно отмечались наградами на различных фестивалях.

Биография 
Биргит родилась 9 марта 1958 года в Вене. В 19 лет она начала изучать профессию театрального актёра.

Долль была одной из самых плодовитых актрис в Австрии и Германии, она снималась как и в полнометражных фильмах, так и исполняла постоянные роли в длительных телесериалах.

В 2015 году Долль пережила тяжёлый инфаркт головного мозга и спустя 2 недели умерла от последствий инсульта.

Оценки 
 Корреспондент «Der Spiegel» писал о Долль: «Биргит Долль обладала необыкновенным сценическим обаянием, что сделало уроженку Вены одной из самых важных фигур на австрийской театральной сцене». 
 Маргарет Аффенцеллер («Der Standard») писала: «Её всегда тянуло к Норе или Медее. Она чувствовала себя более связанной с сильными женскими персонажами».

Примечания

Ссылки